Буле може да се односи на:

 Буле (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Буле (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Буле (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Буле (Швајцарска), насељено место у Швајцарској, у кантону Фрибур

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Буле"